Charlie Murphy se poate referi la:
 Charlie Murphy - actor, comedian și scenarist american
 Charlie Murphy - actriță irlandeză